Amerikai Egyesült Államok
Hazlehurst (Georgia)
Hazlehurst (Mississippi)